Die 13. Rallye Türkei war der 5. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2020. Sie dauerte vom 18. bis zum 20. September 2020 und es wurden insgesamt 12 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 

Der Waliser Elfyn Evans (Toyota) fuhr anfangs der Rallye mit viel Sicherheit, dies zeigte sich als die richtige Strategie, den die Rallye Türkei wurde zur ausfallreichsten der ganzen Saison. Evans gewann und feierte seinen dritten Sieg in der obersten Klasse der WRC.

Ebenso wie die Renntage zuvor, begann der Rally-Sonntag mit dem Kampf zwischen Thierry Neuville (Hyundai) und Sébastien Ogier (Toyota) um den Sieg. Gleich auf der ersten Wertungsprüfung, die neunte insgesamt, handelten sich beide einen Reifenschaden ein, ebenso wie der Drittplatzierte Sébastien Loeb (Hyundai). So lohnte sich die Geduld von Evans, der die Prüfung ohne Probleme durchfuhr und die Gesamtwertung nun mit 47 Sekunden Vorsprung anführte. Neuville attackierte auf der Prüfung Marmaris 1, überholte Ogier und übernahm den zweiten Platz. Nach einem technischen Defekt musste Ogier die Rallye aufgeben, Loeb rückte wieder auf einen Podestplatz vor.

Zwei Bewerbe vor Schluss führt Evans mit 18 Punkten Vorsprung auf Ogier die Weltmeisterschaftstabelle an. Ott Tänak und Kalle Rovanperä (Toyota) teilten sich den dritten Rang mit je 70 Zählern, während Neuville mit 23 gewonnenen Punkten seine WM-Chance wahrte. Bei den Herstellern führte zu diesem Zeitpunkt Toyota mit neun Punkten Vorsprung auf Hyundai.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 24 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Webseite WRC:  https://www.wrc.com/
 Offizielle Webseite Rallye Türkei: https://www.rallyturkey.com/

Einzelnachweise 

Türkei
2020